Monandrocarpa är ett släkte av sjöpungar. Monandrocarpa ingår i familjen Styelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Monandrocarpa